Воспитание чувств:

 «Воспитание чувств» — роман французского писателя Гюстава Флобера.
 «Воспитание чувств» — экранизация романа Гюстава Флобера, французский мини-сериал 1973 года режиссёра Марселя Кревенна.
 «Воспитание чувств» — британский кинофильм режиссёра Лоне Шерфиг 2009 года по мотивам мемуаров британской журналистки Линн Барбер.
 «Воспитание чувств» — другое название фильма «Сельская учительница».